Hrvatski nogometni kup za žene je kup natjecanje za ženske nogometne klubove u Hrvatskoj, a organizira ga Hrvatski nogometni savez. 
Prvo izdanje kupa je igrano 1992. godine, a najuspješnija ekipa je Osijek.

Pobjednice i finalistice

Unutrašnje poveznice 
 Prva hrvatska nogometna liga za žene
 Druga hrvatska nogometna liga za žene
 Jugoslavenski nogometni kup za žene

Vanjske poveznice

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatski nogometni kup za žene
 

žene
kup